metryka osoby – przy rejestracji sytuacji prawnej osób fizycznych w trzech różnych znaczeniach:
 metryka jako akt (jednej osoby):
 metryka urodzenia (państwowa) → zobacz akt urodzenia, akt stanu cywilnego
 metryka urodzenia i chrztu (kościelna) → zobacz metryka chrztu
 metryka jako odpis takiego aktu → zobacz metryka (odpis)
 metryka jako księga zawierająca takie akty → zobacz księga metrykalna:
 wyznaniowa (kościelna) księga metrykalna
 świecka (państwowa) księga metrykalna
 metryka jako inny dokument publicznoprawny:
 Metryka Koronna (Metryka Królestwa Polskiego)
 Metryka Litewska
 Metryka Mazowiecka
 Metryka Józefińska
 Metryka Franciszkańska
 metryka w matematyce (a w związku z tym również w fizyce i kosmologii)
 metryka euklidesowa
 metryka generowana przez normę
 metryka miejska
 metryka pomiarowa
 metryka probabilistyczna
 metryka pseudoriemannowska
 metryka riemannowska
 metryka Friedmana-Lemaître'a-Robertsona-Walkera
 metryka Hausdorffa
 metryka Mahalanobisa
 metryka Minkowskiego
 metryka Schwarzschilda
 metryka w muzyce
 metryka w poezji
 metryka dokumentu
 metryka książki
 metryka strzałowa
 metryka (wersyfikacja)
 metryka oprogramowania